Чочола има више значења:

 Општина Чочола (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чочола (Чочола, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чочола (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чочола (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику